Aabyhøj IF kan referere til flere artikler:

 Aabyhøj Idrætsforening – en dansk idrætsforening med flere sportsgrene på programmet (underafdelinger)
 Aabyhøj IF Basketball – en dansk basketballklub under Aabyhøj Idrætsforening
 Aabyhøj IF Fodbold – en dansk fodboldklub under Aabyhøj Idrætsforening